42-й чемпионат мира по биатлону прошёл в итальянском местечке Антерсельва (Антхольц) с 2 по 11 февраля 2007 года. Открыл соревнования премьер-министр Италии Романо Проди.

Впервые в расписании «основного» чемпионата (не отдельно на одном из этапов Кубка мира) появилась смешанная эстафета. Таким образом, количество разыгрываемых комплектов медалей в рамках одного соревнования увеличилось до 11.

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Расписание гонок 
Время указано московское, опережает местное на 2 часа.

 3 февраля, 12:45 — мужчины, спринт 10 км
 3 февраля, 16:15 — женщины, спринт 7,5 км
 4 февраля, 13:15 — мужчины, гонка преследования 12,5 км
 4 февраля, 16:15 — женщины, гонка преследования 10 км
 6 февраля, 16:15 — мужчины, индивидуальная гонка 20 км
 7 февраля, 16:15 — женщины, индивидуальная гонка 15 км
 8 февраля, 16:15 — смешанная эстафета 4x6 км
 10 февраля, 12:45 — мужчины, эстафета 4x7,5 км
 10 февраля, 16:15 — женщины, масс-старт 12,5 км
 11 февраля, 13:00 — женщины, эстафета 4x6 км
 11 февраля, 16:15 — мужчины, масс-старт 15 км

Список стран-участниц 
Всего на чемпионат мира заявлено 285 спортсменов (154 мужчины и 131 женщина), представляющих 38 стран.

Мужчины

Спринт 
3 февраля. 10:45 по местному времени.

 Из 105 заявленных биатлонистов один ( Илмарс Брицис) не стартовал и один ( Афанасиос Цакирис) не финишировал.

Гонка преследования 
4 февраля. 11:15 по местному времени.

 Из 60 допущенных до гонки преследования биатлонистов не стартовали  Веслав Земянин и  Робин Клегг, не финишировали  Индрек Тобрелутс и  Маркус Виндиш и  Мирослав Кобус отстал более, чем на круг.

Индивидуальная гонка 
6 февраля. 14:15 по местному времени.

 Из 114 заявленных биатлонистов не стартовали  Дамир Растич и  Венсан Наво и не финишировал  Кирил Василев.

Эстафета 
10 февраля. 10:45 по местному времени.

• Сборная России выиграла эстафету, допустив всего один промах на восьми огневых рубежах (соответственно использовав лишь один дополнительный патрон).

• Сборная России впервые за 7 лет выиграла золотую медаль в мужской эстафете.

Масс-старт 
11 февраля. 14:15 по местному времени.

Женщины

Спринт 
3 февраля. 14:15 по местному времени.

 Из 86 заявленных биатлонисток одна ( Андрияна Стипанчич) не стартовала и одна ( Ленка Мунцлингерова) не финишировала.

Гонка преследования 
4 февраля. 14:15 по местному времени.

Индивидуальная гонка 
7 февраля. 14:15 по местному времени.

Масс-старт 
10 февраля. 14:15 по местному времени.

Эстафета 
11 февраля. 11:15 по местному времени.

Смешанная эстафета 
8 февраля. 14:15 по местному времени.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт союза биатлонистов

2007 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Италии
Чемпионаты мира по биатлону
Спортивные соревнования в Разун-Антерсельве
Февраль 2007 года
Спорт в Италии в 2007 году
Международные соревнования по биатлону в Италии